Eeckhout, Eekhout ou Eekhoud est un patronyme néerlandais, faisant partie des familles patriciennes des Pays-Bas. Il peut désigner :

Personnes 
 Adriana Eeckhout (vers 1650-après 1722), actrice et dramaturge
 Blanca Eekhout : femme politique vénézuélienne ;
 Georges Eekhoud (1854-1927) : écrivain belge ;
 Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674) : peintre hollandais ;
 Greg van Eekhout : écrivain de science fiction d'origine néerlandaise et indonésienne ;
 Jacobus Josephus Eeckhout (ou Jakob Joseph Eeckhout) (1793-1861) : peintre belge ;
 Jean Van Eeckhout (1869-1945) : sculpteur belge ;
 Niko Eeckhout (1970) : cycliste.
 Victor Eeckhout (1821-1879) peintre

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais